Vincent Millot est le nom de :

 Vincent Millot, rameur français né en 1980 ;
 Vincent Millot, joueur de tennis français né en 1986.

Références